Türkmenbaşy bezeichnet:

 den Ehrentitel des ehemaligen turkmenischen Diktators, siehe: Saparmyrat Nyýazow
 die durch ihn neu eingeführte Bezeichnung für den Januar

Orte
 Turkmenische Hafenstadt am Kaspischen Meer, siehe: Türkmenbaşy (Stadt)
 Ehemalige Bezeichnung für Paharat Şäherçesi, eine Stadt in Turkmenistan
 Hafen Türkmenbaşy

Verkehrseinrichtungen
 die Türkmenbashi-Seilbahn in Aşgabat
 den Türkmenbaschi-Kanal